Maria van Valois (1309-1331), uit het Franse koningshuis
Maria van Frankrijk (1344-1404), uit het Franse koningshuis
Maria van Valois (1393-1438), uit het Franse koningshuis